Pierre Hardy, sieur de Lévaré (Laval,  - Laval, ), est le fils de Robert Hardy de Bellangerie et de Françoise Chassebeuf.

Il est conseiller du roi en la sénéchaussée d'Anjou et au siège du présidial de la ville de Château-Gontier.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1622
Décès en juillet 1673
Personnalité française du XVIIIe siècle
Décès à 50 ans